Bosna i Hercegovina
 Brčko, grad u Bosni i Hercegovini
 Brčko distrikt BiH, administrativna jedinica u Bosni i Hercegovini